Нирвана може да буде:
 Нирвана, филозофски концепт у будизму
 Нирвана (музичка група), америчка гранџ група
 Нирвана (песма), песма Владислава Петковића Диса